Чемпионат СССР 1960 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа: на первом этапе в двух зонах были распределены участники финального турнира; на втором этапе клубы сыграли в финальном турнире.

Зональный этап

1 зона УССР

2 зона УССР

Финал УССР

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1960